David Marciano (ur. 1960) – amerykański aktor
 David Marciano (ur. 1969) – francuski szachista